L'′Institut Verdaguer, o Palau del Governador és un edifici romanent de l'antiga Ciutadella, de Barcelona. Al llarg dels segles el Palau ha anat tenint diferents funcions: 
Al 1888 va ser el Pavelló Reial durant l'Exposició Universal; al 1916 se cedí la primera planta a la Junta de Museus; a partir dels anys quaranta del segle XX es convertí en escola, funció que roman avui dia.

L'antic Palau del Governador va ser erigit l'aixecament de la Ciutadella, sota la direcció de l'enginyer militar general Jorge Próspero de Verboom. Les obres s'iniciaren al 1715 amb l'enderroc del barri de la Ribera i al 1718 ja estava enllestit per a poder edificar.

Aquesta ciutadella es va proveir de diferents edificis, com un arsenal, actual Parlament de Catalunya, una església, casernes i el palau del governador.

Pel Palau del Governador, com per la resta d'edificacions, utilitzà un llenguatge arquitectònic d'estil clàssic, amb una forta influència de l'art francès.

En planta, és un edifici rectangular i les seves dependències, es desenvolupen a través d'un pati central. L'edifici, a més de ser la residència del governador de la ciutadella, a la part posterior, es destinava als carruatges.

Referències

Enllaços externs 

 
 Guia temàtica Palau del Governador - Biblioteca Oriol Bohigas (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona)

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Palaus de Barcelona
Parc de la Ciutadella

centres educatius de Barcelona

edificis neoclàssics de Barcelona